L'édition 2002 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 9 au , sur dur en extérieur à Costa do Sauípe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Gustavo Kuerten remporte l'épreuve de simple, Scott Humphries et Mark Merklein celle de double.

Lauréats 
Gustavo Kuerten remporte son  en simple en battant en finale Guillermo Coria. Il s'agit du  et  sur dur en carrière du Brésilien. Il s'impose pour la  à Costa do Sauípe, soulevant ainsi son seul trophée de la saison. 

En double, Scott Humphries et Mark Merklein remportent leur  ensemble en battant en finale la paire brésilienne Gustavo Kuerten - André Sá. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 2002 de l'ATP
 Tournoi de tennis du Brésil (WTA 2002) (tournoi féminin)
 Tournois ATP International Series

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2002
Compétition de tennis dans l'État de Bahia
Tennis masculin en 2002
Sport au Brésil en 2002
Tennis en février 2002